Obojętność – termin wskazujący na postawę lub stan cechujący się brakiem zainteresowania lub znaczenia bądź cech charakterystycznych, czy wyróżniających; właściwość może dotyczyć jednego z następujących pojęć:
 obojętność elektryczna – w fizyce
 obojętność gazu – w fizyce i chemii
 obojętność tlenków – w chemii
 obojętność odczynu – w chemii

Zobacz też 
 indyferentyzm
 neutralność